Der Zenith Tennis Cup 2007 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Juni 2007 in Mailand stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2007 und wurde in der Halle auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 160 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 161 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2007
Tennisturnier in Mailand